Александр Петрович Ковалышин (; род. 14 апреля 1928 год) — тракторист-комбайнёр колхоза имени Ленина Радеховского района Львовской области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1977).

С 1952 до 1958 года — комбайнёр Лопатинской МТС Львовской области. С 1958 года — тракторист-комбайнёр, бригадир тракторной бригады колхоза имени Ленина Радеховского района в селе Хмельное. Член КПСС.

Неоднократно занимал первые места в социалистическом соревновании среди комбайнеров Львовской области. В 1976 году собирал урожай в Зерноградский район Ростовской области РСФСР, где скосил зерновых на площади 315 гектаров и намолотил 584 тонны зерна. Вернувшись в колхоз имени Ленина Радеховского района, в 1976 году скосил зерновых на площади 296 гектаров и намолотил 1074 тонны зерна. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1977 года «за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1977 году» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию проживал в посёлке Лопатин.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — трижды (26.02.1958; 1973; 1977)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Литература 
 Газета «Вільна Україна» (Львів) — грудень 1977 року.

Делегаты XXVI съезда КПСС